Алборова — женский вариант фамилии Алборов. Известные носители:
 Алборова, Юлия Игоревна (род. 1992) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Алборова, Яна Алановна (род. 1994) — российская рапиристка.